Municipio de Pine Grove puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Pine Grove (condado de Van Buren, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Van Buren.
 Municipio de Pine Grove (condado de Schuylkill, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Schuylkill.
 Municipio de Pine Grove (condado de Warren, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Warren.